Besh steht für:
 Besh (Tirana), albanischer Ort ehemals im Qark Tirana, heute Teil von Tirana selbst
 Besh (auch Beshel), iranischer Ort in Savādkuh
 Besh-Aryk, Ort in Kirgisistan
 Besh-Bola (Bagʻish), Ort in Kirgisistan

BESH steht für:
 Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, Züchtervereinigung des Schwäbisch-Hällischen Landschweins

BESH